Pascoe ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Pascoe (* 1947), britischer Hürdenläufer
 Della Pascoe (* 1949), britische Sprinterin
 Francis Polkinghorne Pascoe (1813–1893), britischer Entomologe
 John D. Pascoe (1908–1972), neuseeländischer Bergsteiger und Buchautor

Sonstiges:
 Pascoe-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika